«Undercover» puede referirse a:

Televisión 
 Undercover (serie) (2016-), serie de televisión de seis partes de la BBC One coproducida por la BBC America, protagonizada por Sophie Okonedo, Anton Lester y Dennis Haysbert.

Música  
Álbumes
 Undercover (álbum), es el decimoséptimo en el Reino Unido y decimonoveno en los Estados Unidos álbum de estudio de la banda de rock británico The Rolling Stones, lanzado en 1983.

Canciones
 Undercover (2013), es una canción de la cantante norteamericana Selena Gomez, incluida en su primer álbum de estudio como solista «Stars Dance».